Saint-Trivier-sur-Moignans é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Trivier-sur-Moignans apresentava uma população de 1 822 habitantes, distribuídos por 714 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain